Für den Aufbau antiker Städt in:

 Rom, siehe Römische Städte
 griechischen Polis, siehe Polis#Stadtaufbau